Dieser Artikel behandelt die dänische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Dänemark nahm zum sechsten Mal an der Endrunde teil. Nach einem Remis und zwei Niederlagen schieden die Dänen als Gruppenletzte aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Dänemark traf in der Gruppe F auf Schottland, Israel, Österreich, die Färöer und Moldau. Von den zehn daraus entstandenen Begegnungen gewann die dänische Mannschaft neun und verlor nur das letzte Spiel als die Qualifikation schon fest stand, wodurch sich aber auch an der Platzierung der anderen Mannschaften nichts änderte. Die Dänen schossen 30 Tore, nur England (39), Deutschland (36) und die Niederlande (33) schossen mehr Tore und nur die Schweiz kassierte weniger Gegentore (2), bestritt aber zwei Spiele weniger. Die Dänen qualifizierten sich am drittletzten Spieltag als zweite Mannschaft sportlich für die Endrunde.

Insgesamt kamen 36 Spieler zum Einsatz, von denen 23 auch zum Kader bei der EM 2021 gehörten, die die Qualifikation unterbrach. 14 Spieler kamen mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz, aber nur Andreas Olsen und Torhüter Kasper Schmeichel wurden in allen zehn Spielen eingesetzt, wobei Schmeichel keine Minute verpasste und Olsen nur im letzten Spiel über die volle Spielzeit mitwirkte. Einen Einsatz weniger hatten Andreas Christensen, Kapitän Simon Kjær, Joakim Mæhle und Christian Nørgaard. Ihren ersten Einsatz hatten Mohammed Daramy, Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen, Rasmus Kristensen, Jens Stage und Mikael Uhre in den Qualifikationsspielen.

Beste Torschützen waren mit je fünf Toren Joakim Mæhle und Andreas Olsen. Insgesamt schossen 18 Dänen mindestens ein Tor. Ihre ersten Länderspieltore schossen Mikkel Damsgaard, Marcus Ingvartsen und Mathias Jensen im zweiten Spiel, Daniel Wass im vierten und Christian Nørgaard im siebten Spiel. Aufgrund der Reha nach dem Herzstillstand bei der EM konnte Christian Eriksen, bester dänischer Torschütze der letzten WM-Qualifikation, nur in den drei Spielen vor der EM mitwirken, in denen er ohne Tor blieb. In den beiden Spielen im März 2022 gab er sein Comenback und erzielte zwei Tore.

Die Dänen bestritten alle Heimspiele im Kopenhagener Telia Parken

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die viertplatzierte österreichische Mannschaft nahm als einer der zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21, welche nicht als Sieger oder Zweitplatzierter der WM-Qualifikationsspiele an der Endrunde oder den Play-Offs teilnahmen, an den Play-Offs teil, scheiterte aber dort an Wales. Die zweitplatzierte schottische Mannschaft spielt erst im Juni im Play-Off-Halbfinale gegen die Ukraine und bei einem Sieg gegen Wales um das letzte WM-Ticket für Europa.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader 
Die Tabelle führt die 26 Spieler auf, die in den dänischen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 berufen wurden. (Positionseinteilung gemäß Angaben der DBU, die FIFA nennt teilweise andere Positionen)

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April waren die Dänen Topf 2 zugeordnet und konnten daher in eine Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien oder Gastgeber Katar, aber nicht Deutschland gelost werden. Dänemark trifft in Gruppe D wie 2018 auf Weltmeister Frankreich, Tunesien und Australien, das sich am 13. Juni nach 120 torlosen Minuten gegen Peru im Elfmeterschießen durchsetzte. Vor der WM spielte Dänemark 16-mal gegen Frankreich, darunter dreimal in den Vorrunden bei den Weltmeisterschaften 1998 (1:2), 2002 (2:0) und 2018 (0:0). Zudem trafen beide dreimal in EM-Vorrunden aufeinander (1984/0:1, 1992/2:1 und 2000/0:3). Beide treffen vor der WM auch noch in der UEFA Nations League 2022/23 aufeinander. Insgesamt ist die Bilanz mit sechs Siegen, zwei Remis und acht Niederlagen negativ, die Tordifferenz durch das 17:1 (höchster Sieg einer europäischen Mannschaft) bei den Olympischen Spielen 1908 aber positiv. Gegen Tunesien gab es erst zwei Spiele, darunter ein Spiel in der Vorrunde der Olympischen Spiele 1960, das mit 3:1 gewonnen wurde sowie das Testspiel vor der WM 2002 in Wakayama (Japan), das mit 2:1 gewonnen wurde. Gegen Australien gab es beim letzten WM-Turnier ein 1:1 und zuvor nur Freundschaftsspiele mit zwei Siegen und einer Niederlage.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe D

Einzelnachweise 

Danemark
Dänische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften